Nicholas Longworth ist der Name folgender Personen:

* Nicholas Longworth (Winzer) (1783–1863), US-amerikanischer Pionier des Weinbaus in Nordamerika
 Nicholas Longworth II. (1844–1890), US-amerikanischer Richter und Kunstförderer
 Nicholas Longworth (Politiker) (1869–1931), US-amerikanischer Politiker der Republikanischen Partei